Ґалілі:

Відомі особи 

  Ісраель Ґалілі (1911—1986) — ізраїльський державний діяч.
  Ісраель Ґалілі (1923—1995) — ізраїльський конструктор стрілецької зброї, творець знаменитого автомата  «Галіл».

Література 
  Ґалілі — роман  Клайва Баркера, що вийшов у 1998 році.